

Ройкув — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Ройкув — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства